Токмако́в — русская фамилия; имеет женскую форму Токмако́ва.

Фамилия Токмако́в происходит от тюркского слова токмак — «деревянный молот», «колотушка». 

Известные носители:

Токмаков 
 Токмаков, Александр Иванович (1949—2001) — композитор, поэт и музыкант.
 Токмаков, Валерий Николаевич (1962—2014) — переводчик.
 
 Токмаков, Евгений Петрович (1916—2010) — Герой Советского Союза.
 
 Токмаков, Лев Алексеевич (1928—2010) — советский и российский художник-иллюстратор. Народный художник России.
 Токмаков, Пётр Михайлович (? — 1921) — офицер Русской армии, руководитель Тамбовского восстания 1918—1921.
 Токмаков-Звенигородский, Юрий Иванович (ум. 1579) — русский окольничий и воевода.
 Токмаков, Яков Герасимович (1913—1966) — Герой Советского Союза.

Токмакова 
 Токмакова, Ирина Петровна (1929—2018) — русский детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов. Жена художника-иллюстратора Льва Токмакова.

См. также 
 Токмаков переулок